Вертавильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Население — 204 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Vertavillo

Муниципалитеты Паленсии